A-League 2017/2018 var den 41:e säsongen av Australiens högstaliga i fotboll, den 13:e säsongen sedan starten av A-League. Sydney vann grundserien och tog sin tredje premiers-titel, slutspelet vanns av Melbourne Victory som tog sin fjärde mästerskapstitel, detta var första gången i A-League som ett lag utan för topp 2 i grundserien vann mästerskapet.

Lag, städer och arenor

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Grand Final

Statistik

Skytteligan

Se även
 FFA-cupen 2017
 FFA-cupen 2018
 W-League 2017/2018

Källor
 Officiell hemsida
 Rsssf.com

Referenser